Anchusa angustifolia  puede referirse a la:
descrita por Balb. es la Anchusa undulata descrita por L.
descrita por DC. es la Anchusa officinalis de L.
descrita por Georgi es la  Arnebia euchroma subsp. euchroma  
descrita por L. es la Anchusa officinalis subsp. officinalis 
descrita por Willd. es la Anchusa ochroleuca descrita por M.Bieb.

Referencias